Ви́борг ():
 Виборг — город в Центральной Ютландии, Дания.
 Виборг — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия.
 «Виборг» — датский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
 Виборг (амт) — единица административного деления Дании (упразднённая с 1 января 2007 года), располагалась на территории нынешних областей Северная Ютландия и (частично) Центральная Ютландия.

См. также 
 Вайборг () — город в Южной Дакоте, США.
 Выборг